Wydział Nauk Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (WNT DSW) - jeden z 4 wydziałów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej powstały w 2008 roku jako jedna z najmłodszych jednostek tej uczelni. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

W ramach Wydziału Nauk Technicznych znajdują się 1 instytut, 1 pracownia naukowa oraz 1 centrum naukowe. Aktualnie zatrudnionych jest 8 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 1 z tytułem profesora, 2 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i 5 ze stopniem naukowym doktora).

Historia 
Wydział Nauk Technicznych należy do najmłodszych wydziałów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Powstały na mocy decyzji Senatu tej uczelni z 30 stycznia 2008 roku. Jego powołanie wiązało się z rozwojem kierunków technicznych na wrocławskiej uczelni. W maju tego samego roku wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia natomiast we wrześniu 2008 roku uzyskał zgodę do prowadzenia studiów na kierunku nawigacja.

Władze  
 Dziekan: dr Stanisław Jakubowicz

Kierunki kształcenia 
Wydział Nauk Technicznych prowadzi następujące kierunki i specjalności studiów:
 studia pierwszego stopnia (inżynierskie, 3,5-letnie)
 geodezja i kartografia
 geoinformatyka
 geodezja gospodarcza
 ochrona środowiska
 zarządzanie ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii
 zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami

Struktura organizacyjna

Instytut Geodezji 
 Dyrektor: dr Małgorzata Pietras-Szewczyk 
 Kontakt:
 ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław 
 www: www.wnt.dsw.edu.pl

W Instytucie Geodezji pracują:
 prof. dr hab. inż. Edward Osada
 dr hab. inż. Wojciech Anigacz, prof. DSW
 dr hab. inż. Andrzej Świątkiewicz, prof. DSW 
 dr inż. Szymon Ilczuk
 dr Stanisław Jakubowicz  
 dr inż. Marian Kowalczyk  
 dr Małgorzata Pietras-Szewczyk  
 dr inż. Marek Trojanowicz

Adres 
 Wydział Nauk Techniczny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ul. Wagonowa 153-609 Wrocław

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Dolnośląska Szkoła Wyższa